Riverview se poate referi la:

Africa de Sud
Riverview, Kwazulu-Natal

Australia

Riverview, New South Wales, o suburbie din Sydney
St Ignatius' College, Riverview
Riverview, Queensland, o suburbie din Ipswich

Canada

Riverview, Alberta, un cătun din Alberta
Riverview, Manitoba, un cartier din Winnipeg
Riverview, New Brunswick
Riverview (Ottawa), un cartier din Ontario
Riverview (Gatineau), o casă istorică din Gatineau, Quebec
Riverview, St. Catharines

Statele Unite

Riverview, Alabama
Riverview, Arkansas
Riverview, California (dezambiguizare)
Riverview, Colorado
Riverview, Delaware
Riverview, Florida (dezambiguizare)
Riverview, Indiana
Riverview, Kansas
Riverview, Kentucky (dezambiguizare)
Riverview, Maryland (dezambiguizare)
Riverview, Massachusetts
Riverview, Michigan:
Riverview, Newaygo County, Michigan
Riverview, Michigan, Wayne County
Riverview, Mississippi
Riverview, Missouri (dezambiguizare)
Riverview, Montana
Riverview, Nebraska
Riverview, New York
Riverview, Ohio (dezambiguizare)
Riverview (Toledo, Ohio)
Riverview, Oregon (dezambiguizare)
Riverview, South Carolina
Riverview (Clarksville, Tennessee)
Riverview, Virginia (dezambiguizare)
Riverview, West Virginia
Riverview, Wisconsin, oraș
Riverview (comunitate), Wisconsin, o comunitate neîncorporată
Riverview, Wyoming

Alte sensuri
Case istorice
 Riverview at Hobson Grove

Jocuri video
 Riverview, o lume downloadabilă pentru The Sims 3

Vezi și
Riverfront
Riverview Hospital (dezambiguizare)
Riverview Park (dezambiguizare)
Riverview Psychiatric Center